Goldhorn ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Goldhorn (1810–1874), deutscher Theologe und Bibliothekar 
 Johann David Goldhorn (1774–1838), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Marius Goldhorn (* 1991), deutscher Schriftsteller
 Winfried Goldhorn (* 1941), deutscher Grafiker und Illustrator

Siehe auch:
 Zlatorog
 Goldhörner von Gallehus
 Goldenes Horn (Türkei)